Фи́ллион () — англоязычная фамилия.

Известные носители:
 Филлион, Денис (1948—2016) — канадский кёрлингист.
 Филлион, Нейтан (род. 1971) — канадско-американский актёр.